Jararaca —  serpente do gênero Bothrops
Jararaca & Ratinho —  dupla musical
Córrego Jararaca —  rio do estado de São Paulo
Rio Jararaca —  rio do estado do Paraná
EE-3 Jararaca —  veículo blindado brasileiro
Jararaca —  alcunha do cangaceiro José Leite de Santana 

Desambiguação